Jonas peut faire référence à :

Prénom 

 Jonas, un prénom masculin.

Bible 

 Jonas, un des douze petits prophètes de la Bible ;
 Livre de Jonas un livre de l'Ancien Testament.

Nom de personnes 
 Jonas de Bobbio (env.600-env.659), un moine bénédictin et un hagiographe du  ;
 Jonas d'Orléans (env.760-env.843), évêque d'Orléans et auteur ecclésiastique ;
 Jonas, religieux, évêque d'Autun au 
 Jonas (), chef couman ;
 Jonas (1390-1461), un métropolite de Moscou ;
 Jonas (1943-2017), dans le monde Ioann Antipovitch Igrouchkine, évêque de l'Église vieille-orthodoxe de Russie (archevêché de Koursk) avec le titre d'évêque d'Akhtarsk et d'Azov et de la mer Noire ;
 Jonas (1983-), footballeur brésilien, de son nom complet Jonas Brignoni dos Santos ;
 Jonas (1984-), footballeur international brésilien, de son nom complet Jonas Gonçalves Oliveira ;
 Alberto Jonás (1868-1943), pianiste espagnol ;
 Ann Jonas (1932-), auteur et illustratrice de livres pour enfants ;
 Émile Jonas (1827-1905), compositeur français ;
 Paul Jonas (1898-1958), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Franz Jonas (1899-1974), homme politique autrichien ;
 George Jonas (1935-), écrivain et journaliste canadien ;
 Hans Jonas (1903-1993), philosophe allemand ;
 Jacqueline Jonas (1923-2017), dessinatrice de mode suisse ; 
 Jehan Jonas (1944-1980), chanteur français ;
 Joe Jonas (1989-), chanteur et acteur américain ;
 Joe Jonas (2000-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Joan Jonas (1936-), cinéaste, vidéaste, performeuse, sculpteur et dessinatrice américaine ;
 Justus Jonas, juriste, humaniste et théologien protestant allemand ;
 Kevin Jonas(1986-), musicien et acteur américain ;
 Lucien Jonas (1880-1947), peintre français ;
 Michel Jonasz (1947-), chanteur français ;
 Nick Jonas (1992-), chanteur et acteur américain ;
 Oliver Jonas (1979-), gardien de but professionnel de hockey sur glace ;
 Peter Jonas (1941-), patineur artistique autrichien.
 Regina Jonas (1902-1944),femme rabbin originaire de Berlin, universitaire judéo-allemande, figure de proue du judaïsme progressiste, première femme à avoir pratiqué la carrière de rabbin, tuée à Auschwitz.

Cinéma - Télévision 
 Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000 (1976), film suisse d'Alain Tanner ;
 Jonas L. A. (2009-2010), série télévisée américaine ;
 Jonas (2018),  téléfilm français de Christophe Charrier.

Livres 
 Jonas, nom du personnage principal du livre Le Passeur (1993) de Lois Lowry.

Musique 
 Jonas Brothers, un groupe de musique américain.

Arts plastiques 
 Jonas, une des fresques réalisées en 1512 par Michel-Ange sur le  plafond de la chapelle Sixtine.

Autres 
 Grottes de Jonas, habitat troglodytique situé en Auvergne près de Besse-et-Saint-Anastaise ;
 JOnAS, un serveur d'application J2EE.

Homonymie de patronyme
Prénom hébraïque